Кристал — английское имя и фамилия.

Носители имени:
Кристал Чон- корейская певица,актриса,участница k-pop группы f(x)
Кристал Клейн — австрийская модель и порноактриса.
 Кристал Стил — американская порноактриса.
 Кристал Форскатт — австралийская модель.
 Кристал (Star Fox) — персонаж видеоигры.

Носители фамилии:
 Билли Кристал — американский комик и телеведущий.

Примечания